Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii piosenka poetycka / kraina łagodności / piosenka aktorska i turystyczna / piosenka autorska.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2019 roku powrócono do tej kategorii, ale pod nazwą muzyka poetycka.

Lata 1994–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2020

Lata 2021–2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, poezja
Poezja śpiewana i piosenka literacka
Piosenka turystyczna